Jung Jin-young, chanteur sud-coréen
 Jinyoung (chanteur), chanteur et acteur sud-coréen
 Park Jin-young, producteur sud-coréen
 Bae Jin-young, chanteur sud-coréen